...To the Rising Sun (In Tokyo) – zapis koncertu Deep Purple podczas ich światowego tournée Now What?!, który odbył się 12 kwietnia 2014 roku w hali widowiskowej Nippon Budōkan w Tokio. Materiał został zarejestrowany w mobilnym studiu przy użyciu 12 kamer HD. Całość zapisu została zmiksowana w Hamburgu przez gitarzystę Dark Age Eike'a Freese'a i Alexa Dietza gitarzystę Heaven Shall Burn, pod nadzorem Rogera Glovera, basisty Deep Purple.

Lista utworów

Box set 

CD 1

CD 2

DVD
 "Apres Vous"
 "Into the Fire"
 "Hard Lovin' Man"
 "Strange Kind Of Woman"
 "Vincent Price"
 "Contact Lost"
 "Uncommon Man"
 "The Well-Dressed Guitar"
 "The Mule"
 "Above and Beyond"
 "Lazy"
 "Hell to Pay"
 Don Airey's Solo
 "Perfect Strangers"
 "Space Truckin'"
 "Smoke on The Water"
 "Green Onions" / "Hush"
 "Black Night"

LP  
Dysk 1

Dysk 2

Dysk 3

Blu ray 
Płyta zawiera cały koncert, tak jak na wydaniu DVD.

Wykonawcy 
 Steve Morse – gitara
 Don Airey – instrumenty klawiszowe
 Ian Gillan – śpiew
 Roger Glover – gitara basowa
 Ian Paice – perkusja

Przypisy 

Albumy koncertowe Deep Purple
Albumy muzyczne wydane w roku 2015